Closs, apellido, puede referirse a: 

 Maurice Closs (1971), político argentino; o
 Mariano Closs (1970), periodista argentino.